UPS har flere betydninger:

 UPS (oops) - udråbsord for at have lavet en fejl.
 UPS (teknik) – en uafbrudt strømforsyning (Uninterruptible Power Supply)
 United Parcel Service (UPS) – en international pakkekurer.
 Université Paris-Saclay - et teknisk universitet i Paris.
 Ups (bjerg) – et bjerg på Island
 Unit Production System - et materialehåndteringssystem til tøjfremstilling udviklet af Eton Systems.
 UPS – en studentforening ved Uppsala Universitet, se Uppsala Politicesstuderande
  universal polar stereographic (UPS) – plant koordinatsystem